Der Copa Claro 2014 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 16. Februar 2014 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Memphis die U.S. National Indoor Tennis Championships sowie in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament gespielt. Erstere zählten genau wie der Copa Claro zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Der Vorjahressieger im Einzel David Ferrer konnte seinen Titel souverän verteidigen. Er besiegte im Finale Fabio Fognini in zwei Sätzen und gewann damit seinen 21. Einzeltitel. Im Doppel gewann das italienische Duo Simone Bolelli und Fabio Fognini den Titel im Vorjahr. In diesem Jahr siegte das spanische Duo Marcel Granollers und Marc López den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Copa Claro 2014 fand vom 8. bis zum 10. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Copa Claro 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Buenos Aires